Thaszosz, görög mitológiai alak, Agénór és Télephassza fia 
 Thaszosz, az előbbiről elnevezett sziget ógörög neve
 Thaszosz, az előbbi sziget legjelentősebb települése